Чехословакия впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1920 году в Антверпене и с тех пор выступала на всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. На зимних Олимпийских играх чехословацкие спортсмены дебютировали в 1924 году в Шамони и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады. С 1900 по 1912 год чехословацкие спортсмены выступали на Олимпийских играх в составе команды Богемии. После распада Чехословакии в 1993 году, Чехия и Словакия начали посылать на Олимпиады независимые команды. 

За время выступления на Олимпийских играх чехословацкие спортсмены завоевали 168 олимпийских медалей: 51 золотую, 57 серебряных и 60 бронзовых. Больше всего медалей Чехословакия завоевала в соревнованиях по гимнастике и лёгкой атлетике.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

Медали по летним видам спорта 

Эта таблица не включает бронзовую медаль завоёванную в соревнованиях по хоккею на летних Олимпийских играх 1920 года.

Медали по зимним видам спорта 

Эта таблица включает бронзовую медаль завоёванную в соревнованиях по хоккею на летних Олимпийских играх 1920 года.

См. также 
 Список знаменосцев Чехословакии на Олимпийских играх
 Богемия на Олимпийских играх
 Чехия на Олимпийских играх
 Словакия на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com